Хесс () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Хесс, Андраш — венгерский первопечатник.
 
 Хесс, Ганс (род. 1929) — военно-морской деятель ГДР, начальник политического управления и заместитель командующего Фольксмарине, контр-адмирал.
  (1906—1969) — американский геолог.
 Хесс, Дэвид (1936—2011) — американский актёр и певец.
 Хесс, Дэвид (род. 1993) — американский бейсболист.
 Хесс, Ив — швейцарский кёрлингист.
 Хесс, Карл Эрнст (1755—1828) — немецкий гравёр.
 Хесс, Лайам (род. 1992) — британский актёр.
 Хесс, Майра (1890—1965) — английская пианистка.
 
 Хесс, Отто (1878—1926) — американский бейсболист.
 Хесс, Роберт (род. 1991) — американский шахматист, гроссмейстер (2009).
 Хесс, Сандра (род. 1968) — швейцарская и американская актриса и фотомодель.
 Хесс, Эрика (род. 1962) — швейцарская горнолыжница.
 Хесс, Ян (род. 1997) — швейцарский кёрлингист.
 Хесс Тиафак, Нелви (род. 1999) — немецкий боксёр-любитель, камерунского происхождения.

 Хёсс, Мария Кресценция (1682—1744) — баварская монахиня, святая.
 Хёсс, Рудольф (1900—1947) — комендант Освенцима.

Компании 
 Carrosserie Hess — швейцарская компания, выпускающая троллейбусы, автобусы и автобусные прицепы.
 Hess Corporation — американская нефтегазовая компания.

См. также 
 Гесс